Агме́, Аґме () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 85 км на південний схід від Бордо, 39 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Агме на сайті французького Національного інституту географії
 Агме на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Агме на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна